Изговор може бити:
 Изговор, способност и начин изговарања гласова и речи
 Изговор латинског језика, начин изговарања латинског језика (класични или традиционални)
 Изговор српског језика, начин изговарања српског језика (екавски, ијекавски или икавски):
 Екавски изговор
 Ијекавски изговор
 Икавски изговор

Види још 
 Говор (вишезначна одредница)